L'inconnu dans la maison è un film del 1992 diretto da Georges Lautner.

Il soggetto è basato su un libro di Georges Simenon.

Trama

Collegamenti esterni 
 

Film gialli
Film drammatici
Film basati su opere di Georges Simenon